Высокое искусство:

 Высокое искусство — фильм Лизы Холоденко
 Высокое искусство — работа Корнея Чуковского по теории художественного перевода